Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thierry Tulasne che ha battuto in finale Mats Wilander 0-6, 6-2, 3-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Mats Wilander (Campioni)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Henrik Sundström (primo turno)
 Martín Jaite (semifinali)
 Aaron Krickstein (primo turno)
 Thierry Tulasne (semifinali)

 Diego Pérez (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (primo turno)
 Andreas Maurer (secondo turno)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Hans Schwaier (primo turno)
 Sergio Casal (quarti di finale)
 Horacio de la Peña (terzo turno)
 Guy Forget (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1985